XV Igrzyska Azjatyckie – zawody sportowe państw azjatyckich, które odbyły się w dniach 1–15 grudnia 2006 w stolicy Kataru – Doha. Ad-Dauha było pierwszym w historii miastem w regionie i zaledwie drugim w zachodniej Azji (Teheran, 1974), które było gospodarzem igrzysk. W programie igrzysk znajdowało się 39 dyscyplin.

Uczestnicy igrzysk 

W XV Igrzyskach Azjatyckich wzięło 45 reprezentacji, będących członkami Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. W nawiasach podano liczbę uczestników danej reprezentacji.

Konkurencje sportowe na IA 2006 
XV Igrzyska Azjatyckie rozgrywano w 39 dyscyplinach sportowych, na które składało się 46 konkurencji sportowych.

Klasyfikacja medalowa

Linki zewnętrzne 
  
 IA 2006 na stronie Olimpijskiej Rady Azji 

 
Sport w Dosze